Campionati di giochi matematici, Campionati di giochi matematici
Giochi d'Autunno, manifestazione musicale dedicata agli appassionati dell'armonica